Saint-Césaire (avec un trait d'union) désigne plusieurs lieux ou édifices, nommés ainsi en mémoire de l'un des .

Canada 
 Saint-Césaire est le nom d'une ville au Québec.

France
 Saint-Césaire, commune de la Charente-Maritime ;
 Saint-Césaire-de-Gauzignan, commune du Gard ;
 Saint-Césaire-lès-Nîmes, quartier de la ville de Nîmes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France